Дарьевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Дарьевка — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Дарьевка — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма.
 Дарьевка — деревня в Горшеченском районе Курской области.
 Дарьевка — хутор в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.
 Дарьевка — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Дарьевка — село в Лунинском районе Пензенской области.

Украина 
 Дарьевка — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Дарьевка — село в Свердловском районе Луганской области.
 Дарьевка — село в Белозёрском районе Херсонской области.

См. также 

 Дмитро-Дарьевка